Fedoriwske (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Fedoriwske (Jurjiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka
 Fedoriwske (Meschowa), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa